Джи́ммі Сміт (,  8 грудня 1925, Норрістаун, штат Пенсільванія США) — американський органіст, джазовий виконавець, що створив школу гри на органі «Геммонд».

Біографія 
Батьки — піаністи. У 9 років став лауреатом конкурсу. З 17 років виступав в клубах разом з батьком. Після служби у військово-морських силах вирішив вивчити контрабас, але, почувши гру Вайльда Білла Девіса, щодня приходив в музичний магазин, щоб освоїти орган. У 1955 році зібрав перше тріо і через рік став відомий завдяки тривалому ангажементу в нью-йоркському кафе Bohemia. Наприкінці 50-х грав на багатьох фестивалях, гастролював в США і Європі, а після 1963 року почав виступати і записуватися з біг-бендамі (аранжування написали Лало Шифрін і Олівер Нельсон). Найбільшою популярністю користувалися записи з Весом Монтгомері (1965–1966). Надалі, як правило, представляв тріо (гітаристи Кенні Беррелл або Грант Грін, барабанщики — Дональд Бейлі або Греді Тейт). Наприкінці 70-х років за допомогою дружини Лори Ворд (вона стала його менеджером) відкрив в Лос-Анджелесі власний клуб.

Дискографія 
 A New Sound, A New Star: Jimmy Smith at the Organ, Vol. 1 (Blue Note, 1956)
 A New Sound, A New Star: Jimmy Smith at the Organ, Vol. 2 (Blue Note, 1956)
 The Champ (Blue Note, 1956)
 The Incredible Jimmy Smith at the Organ (Blue Note, 1956)
 The Incredible Jimmy Smith at Club Baby Grand, Vol. 1 [live] (Blue Note, 1956)
 The Incredible Jimmy Smith at Club Baby Grand, Vol. 1 [live] (Blue Note, 1956)
 A Date with Jimmy Smith, Vol. 1 (Blue Note, 1957)
 A Date with Jimmy Smith, Vol. 2 (Blue Note, 1957)
 The Sounds of Jimmy Smith (Blue Note, 1957)
 Jimmy Smith at the Organ, Vol. 1 (Blue Note, 1957)
 Jimmy Smith at the Organ, Vol. 2 (Blue Note, 1957)
 Jimmy Smith at the Organ, Vol. 3 (Blue Note, 1957)
 Plays Pretty Just for You (Blue Note, 1957)
 The Incredible Jimmy Smith (Blue Note, 1957)
 Jimmy Smith Trio + LD (Blue Note, 1957)
 Confirmation (Blue Note, 1957)
 House Party (Blue Note, 1957)
 Special Guests (Blue Note, 1957)
 Groovin' at Small's Paradise, Vol. 1 [live] (Blue Note, 1957)
 Groovin' at Small's Paradise, Vol. 2 [live] (Blue Note, 1957)
 Lonesome Road (Blue Note, 1957)
 The Sermon! (Blue Note, 1958)
 Softly as a Summer Breeze (Blue Note, 1958)
 Cool Blues (Blue Note, 1958)
 On the Sunny Side (Blue Note, 1958)
 Six Views of the Blues (Blue Note, 1958)
 Home Cookin' (Blue Note, 1959)
 Crazy! Baby (Blue Note, 1960)
 Open House (Blue Note, 1960)
 Plain Talk (Blue Note, 1960)
 Back at the Chicken Shack (Blue Note, 1960)
 Midnight Special (Blue Note, 1960)
 Prayer Meetin' (Blue Note, 1960)
 Jimmy Smith Plays Fats Waller (Blue Note, 1962)
 Bashin': The Unpredictable Jimmy Smith (Verve, 1962)
 The Hootchie Coochie Man (Verve, 1962)
 I'm Movin' On (Blue Note, 1963)
 Bucket! (Blue Note, 1963)
 Rockin' the Boat (EMI, 1963)
 Hobo Flats (1963)
 Jimmy Smith Plays the Blues (1963)
 Live at the Village Gate (1963)
 Any Number Can Win (1963)
 Blue Bash (1963)
 Who's Afraid of Virginia Woolf? (1964)
 The Cat (1964)
 Christmas '64 (1964)
 Christmas Cookin' (1964)
 Monster (1965)
 In Hamburg Live (1965)
 Jimmy Smith and His Trio (1965)
 Live in Concert/Paris (1965)
 Organ Grinder Swing (1965)
 Got My Mojo Workin' (1965)
 The Amazing Jimmy Smith Trio (1965)
 Hoochie Coochie Man (Verve, 1966)
 Peter and the Wolf (Verve, 1966)
 Jimmy & Wes: The Dynamic Duo (with Wes Montgomery, 1966)
 The Further Adventures of Jimmy and Wes (with Wes Montgomery, 1966)
 Respect (1967)
 Stay Loose…Jimmy Smith Sings Again (1968)
 Livin' It Up (1968)
 The Boss (1968)
 Groove Drops (1969)
 Jimmy Smith in a Plain Brown Wrapper (1971)
 Root Down [live] (1972)
 Bluesmith (1972)
 Portuguese Soul (1973)
 At the Lowry Organ (1973)
 I'm Gonna Git Myself Together (1973)
 Other Side of Jimmy Smith (1973)
 Blacksmith (1974)
 Paid in Full (1974)
 Jimmy Smith (1975)
 Sit on It! (1976)
 It's Necessary (1977)
 Tomorrow's Sounds Today (1978)
 The Cat Strikes Again (1980)
 Second Coming (1980)
 All the Way Live (1981)
 Off the Top (1982)
 Keep On Comin' [live] (1983)
 Just for You (1983)
 Go for Whatcha' Know (1986)
 Prime Time (1989)
 Fourmost (1990)
 Get Yourself a College Girl (1992)
 The Master (1993)
 The Master 2 (1993)
 Sum Serious Blues (1993)
 Damn! (1995)
 Angel Eyes: Ballads & Slow Jams (1995)
 In Concert (1996)
 Paris Jazz Concert 1965 (1999)
 Live: 20 Novembre 1968 (1999)
 Salle Pleyel 28 Mai 1965, Pt. 1 & 2 [live] (1999)
 Immortal Concerts: Club Baby Grand, Wilmington De [live] (2000)
 Dot Com Blues (2001)
 Fourmost Return [live] (2001)
 La Metamorphose des Cloportes (2003)
 Black Cat (2004)
 Legacy (with Joey DeFrancesco, 2005)
 Unfinished Business (?)

Збірки 
 Walk on the Wild Side: The Best of the Verve Years (2CD, 1995)

Посилання 
 Біографія на AMG  
 Джиммі Сміт на Verve Records 
 Джиммі Сміт на Blue Note Records

Джерела 
 Энциклопедический справочник «Джаз. XX век»

Народились 8 грудня
Народились 1925
Уродженці Пенсільванії
Джазові органісти США
Лауреати премії «Маестро джазу»
Музиканти Blue Note Records
Музиканти Mercury Records